Абу Ибрахим — арабская кунья, означает «отец Ибрахима».

 Абу Ибрахим Исмаил Самани — эмир из династии Саманидов, основатель государства в Средней Азии
 Абу Ибрахим Исмаил аль-Музани — выдающийся правовед, муджтахид, ученик и последователь имама Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии
 Абу Ибрахим Саад аз-Зухри — исламский богослов, факих, хадисовед времён табиев, судья города Медины
 Абу Ибрахим Шмуэль ха-Нагид — визирь Гранады, полководец, еврейский деятель, поэт, галахист и грамматик